L'invenzione di Morel (La invención de Morel) – romanzo di Adolfo Bioy Casares
L'invenzione di Morel – film del 1974 diretto da Emidio Greco, tratto dal romanzo omonimo